La stagione 1992-1993 è stata la 57ª edizione della American Hockey League, la più importante lega minore nordamericana di hockey su ghiaccio. Al termine delle 80 partite di stagione regolare i Binghamton Rangers stabilirono il nuovo record della AHL con 124 punti ottenuti. La stagione vide al via sedici formazioni e al termine dei playoff i Cape Breton Oilers conquistarono la loro prima Calder Cup sconfiggendo i Rochester Americans 4-1.

Modifiche 
 I New Haven Nighthawks cambiarono il proprio nome in New Haven Senators.
 I Maine Mariners si trasferirono a Providence prendendo il nome di Providence Bruins.
 Nella South Division nacquero gli Hamilton Canucks, franchigia canadese di Hamilton.

Stagione regolare

Classifiche 
Atlantic Division

North Division

South DivisionLegenda:
      Ammesse ai Playoff

Note:
Due punti a vittoria, un punto a pareggio, zero a sconfitta.

Statistiche 

Classifica marcatori

Classifica portieri

Playoff 

 La migliore semifinalista ottiene un bye per l'accesso diretto alla finale di Calder Cup.

Premi AHL 
Calder Cup: Cape Breton Oilers
F. G. "Teddy" Oke Trophy: Providence Bruins
John D. Chick Trophy: Binghamton Rangers
Richard F. Canning Trophy: Springfield Indians
Robert W. Clarke Trophy: Rochester Americans
Aldege "Baz" Bastien Memorial Award: Corey Hirsch (Binghamton Rangers)
Dudley "Red" Garrett Memorial Award: Corey Hirsch (Binghamton Rangers)
Eddie Shore Award: Bobby Dollas (Adirondack Red Wings)
Fred T. Hunt Memorial Award: Tim Tookey (Hershey Bears)
Harry "Hap" Holmes Memorial Award: Corey Hirsch e Boris Rousson (Binghamton Rangers)
Jack A. Butterfield Trophy: Bill McDougall (Cape Breton Oilers)
John B. Sollenberger Trophy: Don Biggs (Binghamton Rangers)
Les Cunningham Award: Don Biggs (Binghamton Rangers)
Louis A. R. Pieri Memorial Award: Marc Crawford (St. John's Maple Leafs)

Vincitori

AHL All-Star Team
First All-Star Team
 Attaccanti: Dan Currie • Don Biggs • Chris Tancill
 Difensori: Brent Severyn • Bobby Dollas
 Portiere: Corey Hirsch

Second All-Star Team
 Attaccanti: Tim Sweeney • Iain Fraser • Steven Rice
 Difensori: Pär Djoos • Jeff Serowik
 Portiere: Darrin Madeley

Collegamenti esterni 
 

1993
Hockey su ghiaccio nel 1992
Hockey su ghiaccio nel 1993